Skrad je naselje na Hrvaškem, ki je središče občine Skrad; le-ta pa spada pod Primorsko-goransko županijo.

Demografija

Sklici

Glej tudi 
 seznam naselij na Hrvaškem 
 

Naselja Primorsko-goranske županije